Нибру (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Нибру — місто у Швеції, у лені Кальмар.